Przymierza w Wampir: Requiem – pojęcie w grze fabularnej Wampir: Requiem
 Invictus – Niepokonany –  amerykański film biograficzny w reżyserii Clinta Eastwooda z 2009 roku
 Invictus (Iconoclast III) – album grupy muzycznej Heaven Shall Burn z 2010 roku

ru:Непокорённый